Kelling steht für:
 Kelling, deutscher Name von Câlnic (Alba), Gemeinde in Siebenbürgen/Rumänien
 Kelling (Norfolk), Civil Parish in North Norfolk, Norfolk, England

Kelling ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friederich Christian Kelling (1818–1898), deutschstämmiger Einwanderer in Neuseeland, Mitbegründer der deutschen Siedlung Ranzau
 Georg Kelling (1866–1945), deutscher Chirurg und Gastroenterologe
 George L. Kelling (1935–2019), US-amerikanischer Kriminologe
 Gerhard Kelling (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Johann Friederich August Kelling (1820–1909), deutschstämmiger Einwanderer in Neuseeland, Mitbegründer der deutschen Siedlung Ranzau
 Otto Kelling (* 1949), deutscher Politiker (SPD) und von 1992 bis 1996 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel
 Peter Kelling († 2006), deutscher Polizist, Sport- und Fußballfunktionär
 Petra Kelling (* 1944), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Villa Kelling